USS Asheville ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a Asheville, Carolina del Norte.

El  fue un cañonero que sirvió en aguas del mar Caribe y en la costa de China, fue hundido por fuerzas japonesas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

El  fue una fragata de la clase River que realizó labores de escolta en la costa este durante la Segunda Guerra Mundial.

El  fue un cañonero rápido que sirvió en la Guerra de Vietnam.

El  es un submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles'', actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos